Öttershagen (etym. Otto + Haag ‚Einfriedung‘) heißen:

 ein Ortsteil der Ortsgemeinde Roth, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 ein Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Öttershagen (Windeck)